Ел Рекуердо има више значења:

 Ел Рекуердо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рекуердо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Рекуердо (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Рекуердо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Рекуердо (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рекуердо (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рекуердо, Хесус М. Селедон Кампос (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рекуердо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Рекуердо (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо, Кампо ел Чино (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо, Лас Чијапанекас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо, Лос Аматес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо, Сан Никасио (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо, Ел Вадо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо, Лос Хирасолес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекуердо (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рекуердо (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рекуердо (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рекуердо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рекуердо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рекуердо (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рекуердо (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рекуердо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рекуердо, Пропиједад Привада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рекуердо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рекуердо (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Рекуердо (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рекуердо (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Рекуердо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Рекуердо (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекуердо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекуердо (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекуердо, Миро Ортега (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекуердо (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекуердо, Лос Вера (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рекуердо (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рекуердо (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рекуердо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рекуердо (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рекуердо (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рекуердо, Ла Уастекиља (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Рекуердо (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Рекуердо (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Рекуердо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рекуердо, Лос Каскабелес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекуердо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекуердо (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекуердо (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекуердо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекуердо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекуердо, Америка дел Сур (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекуердо (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо, Километро 14 (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо, Пасо Игера (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо, Ранчо дел Лисенсијадо (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекуердо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику